La deuxième armée est une unité de l'armée impériale russe engagée sur le front de l'Est pendant la Première Guerre mondiale. Pratiquement détruite lors de la bataille de Tannenberg en , elle est reconstituée à partir de  et participe à plusieurs batailles jusqu'à sa dissolution en 1918.

Historique

Formation et désastre de Tannenberg (été 1914) 
 
 
La  est créée lors de la mobilisation russe de 1914 sous le commandement d'Alexandre Samsonov, précédemment commandant du district du Turkestan, avec son quartier général à Wołkowysk. Il a pour mission d'envahir de la Prusse-Orientale. Avançant dans cette région par sa frontière sud-est, il doit rejoindre la  menée par Paul von Rennenkampf qui, elle, avance en Prusse-Orientale par le nord-est. Cependant, l'animosité entre les deux hommes empêche une coordination efficace. Les Russes doivent traverser la Pologne, souvent hostile à leur égard, et laisser des unités pour garder les voies de communication : c'est pourquoi les corps d'armée sont bien en deçà de leurs effectifs normaux, on estime qu'il en manque 18 %, rien que pour l'infanterie.

La  russe, qui possède pourtant un avantage numérique sur la  allemande menée par Paul von Hindenburg et Erich Ludendorff, se fait encercler et réduire à néant à la bataille de Tannenberg entre le 26 et le  sans que les troupes de Rennenkampf n'interviennent. Seuls  sur les quelque  que possède la  parviennent à échapper à l'hécatombe.  russes sont faits prisonniers. Incapable de supporter une telle défaite et de rapporter l'ampleur du désastre au tsar Nicolas II, Samsonov se suicide près de Willenberg le 29 août.

Reconstitution et combats de septembre 1914 à 1918 
Les unités rescapées du désastre participent à la première bataille des lacs de Mazurie au début de . À partir de la mi-septembre, la  est reconstituée dans la région de Pułtusk et rattachée à la Région fortifiée de Varsovie. Elle participe à la bataille de la Vistule en septembre-octobre 1914 sous le commandement de Sergueï Scheidemann, puis à la bataille de Łódź en novembre-.

En juillet-, sous le commandement de , la  participe à la bataille de Varsovie qui entraîne la perte de ce qui reste de la Pologne russe. En septembre-, elle parvient cependant à arrêter l'avance allemande en Lituanie lors de la bataille de Sventiany (aujourd'hui Švenčionys).

En mars-, la  commandée par Alexeï Evert et Alexeï Kouropatkine, en l'absence du chef nominal , conduit l'offensive du lac Narotch (ou Naratch, à la limite de la Biélorussie et de la Lituanie) pour soulager l'armée française qui est durement éprouvée dans la bataille de Verdun. La  est repoussée avec de lourdes pertes.

Après la révolution russe d'octobre 1917, la  n'a plus d'activité identifiable. Elle disparaît en 1918.

Organisation

Août 1914 
  (Saint-Pétersbourg) :  (Novgorod) et  (Pskov) divisions d'infanterie ;
  (Grodno), transféré à la  le  :  (Grodno) et  (Vilnius) divisions d'infanterie ;
  (Białystok) :  (Łomża) et  (Białystok) divisions d'infanterie ;
  (Smolensk) :  (Smolensk) et  (Orel) divisions d'infanterie ;
  (Varsovie) :  (Ostrów) et  (Varsovie) divisions d'infanterie ;
  (Varsovie) :  d'infanterie de la Garde (Varsovie) et  d'infanterie (Modlin) ;
 Corps de la Garde (Saint-Pétersbourg), transféré à la  :  (Saint-Pétersbourg) et  (Saint-Pétersbourg) divisions d'infanterie de la Garde ;
  de fusiliers (Lodz) ;
 cavalerie :  (Białystok),  (Samara) et  (Varsovie) divisions de cavalerie ;
 Réserve, n'ayant pas eu le temps d'arriver sur le front : , ,  et  d'infanterie.

Printemps 1916 
 Groupe Nord ()
  sibérien (Plechkov) :  et  sibériennes
  (Alexandre Alexandrovitch Douchkievitch) :  et 
  corps (Dmitri Vassilievitch Balanine) :  et  
  caucasien (Vladimir Alexandrovitch Irmanov) :  et  
  de cavalerie (Gueorgui Alexandrovitch Toumanov) :  et  de cavalerie

 Groupe Centre (Leonid Ottovitch Sirelius)
  sibérien (Sirelius) :  et  sibériennes
  corps (Ferdinand Wewel) :  et  

 Groupe Sud (Piotr Semionovitch Balouïev)
  (Balouïev) :  et  
  sibérien (Vladimir Trofimov) :  et  sibériennes
  corps (Fedor Torklus) :  et  
  corps (Nikolaï Korotkevitch) :  et  

 Réserve : 
  corps (Pavel Parkhevski) :  et

Commandants 
 Alexandre Samsonov (du  au )
 Sergueï Scheideman (de mi-septembre au )
  (du  au )
 Antoni Andreïevitch Veselovski (du  au )
 Nikolaï Alexandrovitch Danilov (du  au )
 Piotr Dimitrievitch Telechnikov (du  au )
 Alexeï Konstantinovitch Baïov (du  au )
 (Inconnu) (du  à ?)

Notes et références

Sources et bibliographie

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Armée impériale russe
Unité militaire russe de la Première Guerre mondiale
Histoire militaire de la Russie
Unité ou formation militaire créée en 1914
Unité ou formation militaire dissoute en 1918